Valpelline – comune della Valle d'Aosta
 Valpelline – valle della Valle d'Aosta